dzwonkówka (Entoloma) – rodzaj grzybów
 Dzwonkówka – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Dzwonkówka – szczyt w Karkonoszach